Descente aux enfers est le premier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France. Ce roman est la suite de Kimaati, dernier tome de la série Les Héritiers d'Enkidiev.

Résumé 
Après avoir été happés dans un vortex alors qu'ils défendaient An-Ashar, Wellan et Nemeroff se retrouvent prisonniers du royaume d'Antarès. Ce continent aux quatre royaumes doit faire face à une menace venue du Nord. Wellan se lie d'amitié avec la chef Sierra, mais comment pourra t-il rentrer sur Enkidiev ?
Ailleurs, c'est un Nemeroff amnésique qui est retrouvé sur une île habitée par des hommes oiseaux ignorant qu'ils étaient des dieux.

Liens externes 
 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2016
2016 en fantasy